Sonaca (geslacht), een geslacht van vliegen
Sonaca (bedrijf), een Belgisch bedrijf